Zwitserse gemeenten:
Mühledorf (Bern)
Mühledorf (Solothurn)